Riccardo Poli (calciatore)
 Riccardo Poli (professore)